Дельгадо () — іспаномовне прізвище.

Відомі носії

 Агустін Дельгадо (1974) — еквадорський футболіст
 Еддер Дельгадо (1986) — гондураський футболіст
 Карлос Дельгадо Чальбо (1909—1950) — голова військової хунти Венесуели
 Марсело Дельгадо (1973) — аргентинський футболіст
 Матіас Дельгадо (1982) — аргентинський футболіст
 Пабло Родрігес Дельгадо (2001) — іспанський футболіст
 Роджер Дельгадо (1918 — 1973) — англійський актор
 Сесар Дельгадо (1981) — аргентинський футболіст